Дми́трий Анато́льевич Балмин (, Казань, СССР) — российский хоккеист, защитник; тренер. Провёл за хоккейный клуб «Ак Барс» в общей сложности 16 сезонов.

Карьера 
Воспитанник казанской хоккейной школы, в общей сложности сыграл за «Ак Барс» более 750 матчей, в том числе 428 матчей в качестве капитана.

В 2005 году перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», где также являлся капитаном команды.

Достижения 
  Чемпион России 1997/98
  Серебряный призёр чемпионата России 1999/00 и 2001/02
  Бронзовый призёр чемпионата России 2003/04
  Бронзовый призёр Континентального кубка 1999

Статистика

Тренерская карьера 
 Тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» (1 апреля 2008 — 31 октября 2013)
 Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Нефтехимик» (31 октября 2013 — 28 февраля 2014)
 Тренер хоккейного клуба «Ирбис» г. Казань (28 февраля 2014 — 21 июня 2016.)
 Главный тренер ХК «Ирбис» (Казань) с 22 июня 2016 г. по 24 июля 2017 г

Статистика (главный тренер) 
 Последнее обновление: 28 июня 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Балмин  — статистика на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 
 
 Профиль на сайте ХК «Барс» 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Нефтехимик»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Нефтехимик»
Тренеры ХК «Ирбис»